L'île de Morfil est la plus grande île du Sénégal.
 Le morfil désigne l'ivoire brut, de l'espagnol marfil, de l'arabe ʿaẓm al-fīl () (mot à mot : os d'éléphant)
 Le morfil désigne les particules et les petites aspérités métalliques au bord du tranchant d'une lame fraîchement affûtée.

Notes et références